Die 1. HNL 1998/99 war die achte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 1998 und endete am 26. Mai 1999.

NK Croatia Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen. Die beiden letzten Mannschaften stiegen direkt ab.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 1998/99 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 1998/99  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99